Le Conseil français des architectes d'intérieur (CFAI), créé en 2001, est une association indépendante, non syndicale, qui vise à définir les compétences et les règles professionnelles des architectes d'intérieur et certifier les professionnels reconnus à ce titre, ainsi que les établissements d'enseignement qui en font la demande selon des règles qui lui sont propres.

Le CFAI se donne pour mission de garantir aux consommateurs la compétence professionnelle des architectes d'intérieur CFAI, en vérifiant leur compétence professionnelle individuelle ainsi que leur mode d'exercice. Le CFAI délivre également une licence d'exercice aux diplômés des écoles reconnues par le CFAI.

Histoire 

Le 3 janvier 1977 a lieu le vote de la Loi sur l'architecture qui ne prend pas en compte la population des architectes d'intérieur, ce qui crée une polémique. En 1981, ces débats aboutissent à la création de l'OPQAI (Office Professionnel de Qualification des Architectes d'Intérieur). Cet organisme paritaire, fondé par le CNOA (conseil national de l'ordre des architectes) et par le SNAI (Syndicat National des Architectes d'Intérieur) se donne pour rôle de délimiter l'exercice de l'architecture intérieure.

En 1994, l'OPQAI participe avec la FNSAI et le CNOA à la rédaction d'une charte sur « La formation des architectes d'intérieur », sous l'égide de la Direction de l'architecture (future DAPA) et le ministère de l'Éducation nationale. Le 4 juin 1996 cette charte est signée par le directeur de l'Architecture, François Barré.

L'OPQAI participe en 2000, avec la FNSAI et le CAIP, à l'étude de FORS Recherche sociale sur la profession des architectes d'intérieur. Cette analyse extérieure fournit à la profession d'architecte d'intérieur une existence sociétale analysant l'étendue de son intervention, entre l'objet et l'architecture.

Le 7 décembre 2000 lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'OPQAI, le CNOA représenté par son président Jean-François Susini, décide de se retirer de l'OPQAI (compte-rendu A.G.E OPQAI - rédacteur Gérard Plessy). De ce fait, l'OPQAI change de nom pour s'appeler CFAI : Conseil français des architectes d'intérieur.

En 2001, le CFAI est officiellement créé, dans la continuité de l'OPQAI et en en conservant le même fonctionnement et la même adresse (Déclaration de Modifications des statuts le 28 décembre 2000 / enregistrement préfecture de police de Paris le 2 janvier 2001). En 2005, le CFAI produit le document Architecte d'intérieur CFAI : La certification des compétences professionnelles qui regroupe à la manière d'une certification ISO toutes les étapes du processus de certification des compétences, aussi bien pour le professionnel lui-même que pour les établissements d'enseignement qui préparent l'accès à ce métier. Ce document a été réactualisé en janvier 2015.

En 2015, le CFAI regroupe près de  professionnels et 15 écoles adhérentes. En 2022, le CFAI compte 17 écoles reconnues en France publiques et privées.

Organisation 

Le CFAI est une association loi de 1901 dont le rôle est la reconnaissance d'une compétence professionnelle. Le conseil d'administration regroupe différentes associations de professionnels, des établissements d'enseignement et aussi les représentants élus des différentes régions administratives. 

Les commissions de reconnaissance de compétence sont constituées d'architectes d'intérieur, d'architectes mais également de personnalités du monde de l'art et du mobilier.

Liste des écoles reconnues par le CFAI 

 École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD)
 École Boulle
 École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art (ENSAAMA)
 École Camondo
 École supérieure d'arts graphiques et d'architecture intérieure (ESAG)
 Académie Charpentier
 Institut supérieur des arts de Toulouse (ISDAT)
 École supérieure des beaux-arts d'Angers (TALM)
 École supérieure d'architecture intérieure de Lyon (ESAIL - École Jean Cottin)
 École bleue
 École française d'enseignement technique (EFET)
 École supérieure des arts et techniques (ESAT)
 École supérieure des arts modernes (ESAM Design)
 École de design Nantes Atlantique

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Architecture d'intérieur

Lien externe 
 

Architecture d'intérieur